Alexandru Ipsilanti se poate referi la două personaje istorice:

 Alexandru Vodă Ipsilanti, domn muntean și moldovean
 Alexandru Ipsilanti, conducător al Eteriei grecești